L'edizione 1934-35 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Harry Andersson (IK Sleipner), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Göteborg campione di Svezia 1934-35.
Hälsingborgs IF e Gefle IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
Campionato svedese di calcio